Карої () — угорське прізвище. Що українською означає Королівський.
 Карої — дворянський рід Угорського королівства.
 Бела Карої — угорський тренер.
 Дюла Карої (1871 — 1947) — угорський політик, прем'єр-міністр Королівства Угорщини в 1931—1932.
 Міхай Карої (1875 — 1955) — угорський політик, прем'єр-міністр Угорщини в листопаді 1918 — січні 1919 і перший Президент Угорщини в листопаді 1918 — травні 1919.

Угорські прізвища